La stagione 1977-1978 è stata la settantacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il Capocannoniere del torneo fu Bob Hatton del Blackpool con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Bolton Wanderers, Southampton e Tottenham Hotspur promosse in First Division 1978-1979.
  Blackpool, Mansfield Town e Hull City retrocesse in Third Division 1978-1979.

Voci correlate
First Division 1977-1978
Third Division 1977-1978
FA Cup 1977-1978
Football League Cup 1977-1978
FA Charity Shield 1978

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978